Kastor ist der Name folgender Personen:
 einer der Dioskuren: Kastor und Polydeukes (lat. Castor und Pollux), Söhne des Zeus
 Kastor von Karden (um 320 bis um 400), christlicher Heiliger und Missionar an der Mosel
 Kastor von Rhodos (lebte in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.), griechischer Rhetor
 Kastor (ca. 40–36 v. Chr.), König von Galatien
 Caroline Kastor (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin
 Deena Kastor (* 1973), US-amerikanische Marathonläuferin
 Werner Kastor (1943–2019), deutscher Politologe und Boxsportkommentator

Kastor bezeichnet:
 Kastor und Pollux (Frankfurt am Main), Hochhauskomplex in Frankfurt am Main
 Kastorbrunnen

Kastor ist der Name folgender Orte:
 Ort im Oberbergischen Kreis, siehe Kastor (Engelskirchen)

Siehe auch:
 Castor
 Kastor und Pollux
 Kastorkirche